Poppelvitz ist der Name von zwei Ortschaften auf Rügen: 
 Poppelvitz (Altefähr), Ortsteil der Gemeinde Altefähr
 Poppelvitz (Garz/Rügen), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen